Axel Rosenkrantz er navnet på flere personer:

 Axel Nielsen Rosenkrantz (1552-1623) til Halkær, Buderupholm m.m. var en dansk godsejer.
 Axel Eriksen Rosenkrantz (1552-1630) til Glimminge, Skjoldemose m.m. var en dansk godsejer.
 Axel Rosenkrantz (1650-1712) (1650-1712) til Ørupgård var en dansk-svensk godsejer og officer.
 Axel Rosenkrantz (død 1724) (død 1724) til Landting, Spøttrup og Damsbo var en dansk godsejer.
 Axel Rosenkrantz (lensbaron) (1670-1723) til Baroniet Rosendal –dansk-norsk amtmand og godsejer.
 Axel Rosenkrantz (1733-1802) (1733-1802) til stamhuset Søby Søgård var en en dansk godsejer og officer.
 Axel Rosenkrantz de Lasson (1740-1812) var dansk etatsråd og proprietær.

Axel